Чемпионат Люксембурга по футболу 1964/1965 — 51-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1964/1965
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1964 году
1965 год в Люксембурге